Il singolare femminile del torneo di tennis Grand Slam Cup 1998, facente parte del WTA Tour 1998, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale 6–2, 3–6, 6–2  Patty Schnyder.

Teste di serie
 Martina Hingis (semifinali)
 Lindsay Davenport (primo turno)
 Arantxa Sánchez-Vicario (primo turno)
 Jana Novotná (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Grand Slam Cup 1998